Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1982 in Finland. Er werd gespeeld vanaf 21 mei tot en met 30 mei 1982. Het toernooi werd gewonnen door Schotland. Zestien teams hadden zich voor dit toernooi na voorrondes gekwalificeerd, deze werden ingedeeld in vier groepen van vier. Er werd een halve competitie gespeeld en de vier groepswinnaars stroomden door naar de halve finale.

Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 1983 in Mexico. De vier halvefinalisten en twee beste nummers twee uit de poule kwalificeerden zich voor dat toernooi. Dat waren Schotland, Tsjecho-Slowakije, Sovjet-Unie, Polen, Nederland en Oostenrijk.

Kwalificatie

Groep 8

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en (overige) details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1982
Voetbal in Finland
Voetbal